

Tramway 
 Ancienne ligne 579A Manhay - Melreux (SNCV Luxembourg) ;
 Ancienne ligne 579B Comblain-la-Tour - Manhay (SNCV Luxembourg).

Voir aussi 
  

579